Isengard kan syfta på:

 Isengard (norsk musikgrupp) – en norsk black metal-grupp
 Isengard (svensk musikgrupp) – en svensk power metal-grupp

Se även 
 Isengård – en fiktiv fästning i Tolkiens romantrilogi Härskarringen